Saint-Étienne-sur-Chalaronne é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Étienne-sur-Chalaronne apresentava uma população de 1 371 habitantes, distribuídos por 573 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain